Gallo peut désigner :

 Le gallo, une langue romane parlée dans l'ouest de la France, dont la variante parlée dans la province historique de Bretagne appelée gallèse . C'est aussi un adjectif et un substantif issu du breton désignant  cette langue.
 Le nom propre Gallo, qui fut celui d'une grande famille vénitienne, est aussi un patronyme italien et désigne enfin divers toponymes

Langue romane 
 Le gallo

Patronyme 

 La famille  Gallo, une famille patricienne de Venise, qui appartint d'abord à l'ordre des Secrétaires de la République, avant d'obtenir l'agrégation à la noblesse de Venise le .
 Agostino Gallo, (1499-1570), un agronome italien ;
 Andrea Gallo (928-2013),  prêtre et partisan italien ;
 Carla Gallo, (née en 1975), une actrice américaine ;
 Dominique Gallo, (né en 1966), un ex-international de karaté français ;
 Franco Gallo, (né en 1937), un juriste, un professeur de droit et un homme politique italien, ancien ministre de la Finance ;
 Giuseppe Gallo, (né en 1954), un artiste contemporain italien ;
 Joe Gallo (1929-1972), criminel américain, mafieux de New York, membre de la Famille Profaci/Colombo ;
 Juan José Gallo (1924-2003), un basketteur chilien ;
 Luis Garcia Gallo, (1907-2001), un dessinateur de presse et de bande dessinée, plus connu sous le pseudonyme de Coq ;
 Mario Gallo, (1878-1945), un réalisateur et producteur de cinéma argentin ;
 Mario Gallo (1923-1984) acteur américain.
 Mathias Gallo Cassarino (né en 1992), boxeur italien ;
 Max Gallo, (1932-2017), un écrivain, un historien et un homme politique français ;
 Marielle Gallo, (1949- ), une juriste, femme politique et écrivain française ;
 , (1928-2012), un auteur-compositeur-interprète italien ;
 Robert Gallo, un biologiste américain ;
 
 Thomas Gallo, (né en 1999), joueur argentin de rugby à XV ;
 Valentino Gallo, (né en 1985), un joueur italien de water-polo ;
 Véronique Gallo (1976-), youtubeuse, humoriste et écrivaine belge ;
 Vincent Gallo, (né en 1961), un acteur, réalisateur et artiste américain.

Toponymes 

 Gallo, une commune du Burkina Faso.
 Le Gallo est une rivière espagnole.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Voir aussi 
 

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien